Dickie Baugh ist der Name folgender Personen:

* Dickie Baugh (Fußballspieler, 1864) (1864–1929), englischer Fußballspieler
 Dickie Baugh (Fußballspieler, 1896) (1896–1972), englischer Fußballspieler